Брадлі Джон Валь (;  24 листопада 1965, Свіфт-Керрент, Саскачеван) — канадський політичний діяч, 14-й прем'єр провінції Саскачевану.  

У 1999 році був обраний в Законодавчу палату провінції Саскачеван — Партія Саскачевана, критиком юстиції і критиком Королівської Корпорації Інвестицій.

За результатами виборів, у 2004 році очолив партію Саскачевана. У 2007 році на провінційних виборах партія Валя здобула перемогу над Новою демократичною партією Саскачевана ().

У 2011 році вдруге його партія перемогла на провінційних виборах, отримавши 49 місць у палаті провінції Саскачеван.

Джерела 
 "Hall of Fame is Lured West, " Calgary Herald: September 26, 1991. 
 Brad Wall (September 2004). "The Promise of Saskatchewan: A New Vision for Saskatchewan's Economy. 
 «Current issues & news from the legislature». Saskatchewan Party. Archived from the original on 2007-09-27.

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Брад Валь — Біографія Партія Саскачевану

В
Німці Канади